

Села:
 Кошелівка — Житомирська область, Житомирський район
 Кошелівка — Луганська область, Сватівський район
 Кошелівка — Хмельницька область, Красилівський район

Див. також 
 Кушелівка
 Мала Кошелівка
 Велика Кошелівка